Příjmení Špinka nosí více významných osobností:

 Jaroslav Špinka (* 1947) – český fotbalista
 Josef Špinka – voják, člen chystaného výsadku do Protektorátu Čechy a Morava 
 Milan Špinka (* 1951) – český motocyklový závodník, syn Miloslava
 Miloslav Špinka (1919–2009) – český motocyklový závodník, otec Milana
 Martina Špinková (* 1959) – česká ilustrátorka
 Václav Špinka (1797–1842) – český překladatel a nakladatel